Face à la mort, un film français de Gérard Bourgeois et Harry Piel sorti en 1925 ;
 Face à la mort, un film allemand d'Alfred Weidenmann sorti en 1958.
 Face à la mort, un film américain de John Alan Schwartz sorti en 1978.